Дискография американской метал-группы Pantera включает 9 студийных альбомов, 4 мини-альбома, 20 синглов, 4 видеоальбома, 1 концертный альбом и 4 сборника.

Группа была основана в начале 1980-х и первые свои четыре студийных альбома выпустила на собственном лейбле Metal Magic Records. Эти альбомы не имели большого успеха. Прорывом для группы стал дебютный на мейджор-лейбле альбом Cowboys from Hell, выпущенный в 1990 году, который позднее получил платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Вышедший в следующем году видеоальбом  включал в себя видеоклипы с Cowboys from Hell, в США ему был присвоен золотой статус.

Следующий альбом, также изданный на мейджор-лейбле, Vulgar Display of Power был выпущен в 1992 году и занял 44-е место в Billboard 200, позднее став дважды платиновым в США и один раз в Австралии. Синглы «» и «Walk» сопровождались видеоклипами, в 1993 году включёнными в видеоальбом , который, как и предшествующий альбом, получил платиновый статус в США. После двухлетних гастролей группа выпустила альбом Far Beyond Driven (1994), который дебютировал на вершине американского чарта Billboard 200 и австралийского ARIA Charts, вошёл в лучшую тройку хит-парадов Швеции и Великобритании, позднее получив платиновый статус в США и Канаде. Релиз 1996 года — The Great Southern Trendkill — достиг четвёртого места Billboard 200, второй позиции в австралийском чарте ARIA и попал в пятёрку лучших в Финляндии и Новой Зеландии. В США альбом получил платиновый статус.

В 1997 году вышел единственный концертный альбом Pantera — Official Live: 101 Proof, достигший топ-20 в четырёх странах и получивший золотой статус в США. В том же году группа выпустила видеоальбом , включавший в себя видеоклипы для всех синглов с Far Beyond Driven и клип на песню «Drag the Waters» с альбома The Great Southern Trendkill. 3 Watch It Go получил платиновый статус в США. Следующий видеоальбом Pantera —  — вышел в 1999 году и стал платиновым в США и Австралии. В 2000 году группа выпустила свой последний студийный альбом — Reinventing the Steel, который занял четвёртое в американском Billboard 200, второе место в австралийском чарте ARIA и третье место в Финляндии. В 2003 году в США был издан сборник The Best of Pantera: Far Beyond the Great Southern Cowboys’ Vulgar Hits!, который содержал песни с альбомов группы, выпущенных на мэйджор-лейблах. Сборник занял 38-е место в Billboard 200 и позднее получил платиновый статус в США. В том же году Pantera распалась, а её участники сформировали группы Hellyeah, Damageplan, Down и Superjoint Ritual.

Студийные альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Видеоальбомы

Синглы

Видеоклипы

Саундтреки и прочее

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Pantera
Pantera